Trois navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Frauenlob :
le , une goélette de la classe Hela lancée en 1855;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1902;
le , un croiseur léger de la classe Cöln dont la construction s'arrête à la fin de la Première Guerre mondiale.

Frauenlob